Частный Фонд информационной поддержки развития общества (каз. Қоғам дамуын ақпараттық қолдау Қоры, англ. The Private Foundation For Informational Support For Society Development) является некоммерческой организацией. Целью деятельности Фонда является содействие становлению демократического цивилизованного общества в Казахстане, повышению общего уровня экономического и социального развития путем предоставления информационной, консультативной, технологической, психологической помощи предприятиям, учреждениям, организациям и частным лицам. Офис компании расположен в городе Усть-Каменогорск. Фонд сертифицирован по ISO 9001-2009 в системе Менеджмента качества (социологических исследований и разработки методологических материалов) и системы Экологического менеджмента. Ежегодно проходит добровольный финансовый аудит.

Деятельность 
Согласно Уставу, Фонд имеет право осуществлять следующие виды деятельности: проведение социологических, психологических, маркетинговых исследований для юридических и физических лиц; оказание консультативных и информационно — справочных услуг по вопросам стратегического планирования, маркетинговой, управленческой, кадровой, производственной, рекламной деятельности организаций, деловой культуры и профессиональной этики, юридическим вопросам; экспертиза состояния организаций и выработка рекомендаций по их дальнейшему развитию; поиск, обработка, адаптация и распространение информации, необходимой для развития НПО, государственных и коммерческих услуг; разработка и распространение обучающих, текстовых и информационных программ, баз данных; участие в реализации государственной политики и программ, направленных на развитие и становление демократического цивилизованного общества, повышение культурного, образовательного и профессионального уровня населения; проведение научно-исследовательской работы.

Фонд имеет опыт работы по оказанию услуг в области обучения и информационной поддержки малого предпринимательства, в проведении семинаров и оказании консалтинговых услуг. Неоднократно участвовал в совместных проектах по поддержке малого и среднего бизнеса с акиматом г. Усть-Каменогорска, акиматом Восточно-Казахстанской области и международными организациями

Фондом постоянно проводятся маркетинговые и социологические исследования по заказам предприятий и организаций гг. Усть-Каменогорска, Алматы, Астаны и др.

Персонал Фонда имеет большой практический опыт организации и проведения исследований, анализа процессов, разработки схем и карт процессов, регламентирующих документов, структур систем управления предприятиями и процессами.

Ссылки 
 https://fipro.kz/
 https://www.youtube.com/watch?v=brkImgaWMuw
 https://www.youtube.com/watch?v=brkImgaWMuw
 https://lifepvl.kz/2017/03/31/1774/
 https://kapital.kz/gosudarstvo/57958/sokrashcheniye-skrytykh-gosuslug-mozhet-sekonomit-1-5-mlrd.html
 https://total.kz/ru/news/obshchestvo_sobitiya/kak_kazahstantsyi_skryityie_gosuslugi_vyiyavlyayut
 https://www.ktk.kz/ru/news/video/2010/4/26/8192/
 https://uchet.kz/news/v-almaty-budet-uproshchena-registratsiya-predpriyatiy-msb/

Компании Казахстана